Мачильский — фамилия.

 Мачильский, Александр Сергеевич (1935—2012) — советский и российский кинооператор.
 Мачильский, Сергей Александрович (род. 1961) — советский и российский кинооператор, оператор-постановщик.